Фриц Мюллер:
 Мюллер, Фриц (1822—1897) — немецкий зоолог, естествоиспытатель.
 Мюллер, Фриц — немецкий регбист, серебряный призёр Олимпийских игр 1900 года.